Възраждане може да се отнася за:

История 

 Ренесанс (наричан също Възраждане) – епоха в историята на Европа, която замества Средновековието (14 – 16 век).
 Бенгалско възраждане – течение в индийското изкуство, възникнало в началото на 19 – 20 век, под влияние на разрастващото се националноосвободително движение.
 Българско възраждане – период от историята на България (края на 18 – 19 век), свързан с националноосвободителното движение на българите за освобождение от османско робство.
 Галско възраждане – редица дейности за възраждане на ирландския език и традиционната ирландска култура в Ирландия, започнала в края на 19 век и продължаваща и до днес.
 Каролингски Ренесанс (или Каролингско възраждане) – период на интелектуално и културно възраждане в Западна Европа в края на 8–ми и средата на 9 век.
 Нахда (в превод: пробуждане или възраждане) – арабското възраждане през 19 – 20 век.
 Остроготско възраждане – възход на културата в Остроготска Италия през 5 – 6 век, по време на управлението на Теодорих Велики.
 Палеологов ренесанс (или Палеологовско възраждане) – период от историята на византийското изкуство от 1261 до 1453 г., който съвпада с управлението на династията Палеолог, последният възход на културата в историята на Византия.
 Северен ренесанс (или Северно възраждане) – термин, използван за описване на епохата на Ренесанса в Северна Европа или по–общо в цяла Европа извън Италия, северно от Алпите.

България 

 „Възраждане“ – женско дружество (създадено в Солун, 1871)
 „Възраждане“ – район в София
 „Възраждане“ – жилищен комплекс в Бургас
 „Възраждане“ – квартал във Варна
 „Възраждане“ – български вестник
 Български съюз на частните предприемачи „Възраждане“
 „Възраждане“ – театър в София

Организации 

 Възраждане – политическа партия в България, основана през 2014 г.
 Възраждане – политическа партия в Исландия
 Възраждане – политическа партия в Украйна, основана през 2004 г.
 Движение „Възраждане“ (или Движение „Нахда“) – политическа партия в Тунис, основана през 1989 г.
 Духовен център „Възраждане“ – религиозна организация на харизматичното движение в Украйна, основана през 1997 г.
 Възраждане – банка в Русия, основана през 1991 г.